Bleeding (Essudazione) –  aspetto particolare della segregazione del calcestruzzo
 Bleeding – album degli Psychotic Waltz del 1996
 Bleeding – singolo di Dotan del 2020